Abderrahmane Farès (1911-1991), homme politique algérien, président de l'Exécutif provisoire ;
 Josef Fares (1977-),  réalisateur et scénariste libano-suédois ;
 Myriam Fares (1983-), chanteuse et danseuse libanaise.
 Nabile Farès (1940-2016), écrivain algérien de langue française, fils d'Abderrahmane Farès ;
 Nadia Farès (1973-), actrice française ;